Cabannes est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
  Cabannes (Bouches-du-Rhône), commune française des Bouches-du-Rhône
 Les Cabannes (Ariège), commune française de l'Ariège, chef-lieu du canton des Cabannes
 Les Cabannes (Tarn), commune française du Tarn
 Cabannes (cratère), cratère d'impact sur la Lune, nommé en l'honneur du physicien Jean Cabannes.

Patronyme 
 Gaston Cabannes (1882-1950) homme politique français ; son acte de naissance mentionne Cabanes, mais l'intéressé a toujours écrit son patronyme avec deux n.
Henri Cabannes (1923-2016), mathématicien français, fils de Jean Cabannes.
 Jean Cabannes (1885-1959), physicien français.
 Jean Cabannes (homme politique) (1925 - ), membre du Conseil constitutionnel de 1989 à 1998.
 Laurent Cabannes (1964 - ), joueur de rugby à XV.
 Max Cabanes, dessinateur de bandes dessinées.
 Romain Cabannes (1984 - ), joueur de rugby à XV.

Voir aussi 
 Marc Cabanes de Puymisson.
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme

it:Cabannes